Ontario – prowincja Kanady
 Ontario – jezioro położone na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych
 Ontario Lacus – jezioro węglowodorowe na Tytanie

Miejscowości w USA:
 Ontario – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Ontario – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Ontario – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Ontario – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Ontario – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Malheur
 Ontario – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Ontario (ang. Ontario Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Ontario (ang. Ontario Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Ontario (ang.: Ontario Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Ontario (ang.; Ontario Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ontario (ang.: Ontario County) – w stanie Nowy Jork

Inne:
 Port lotniczy Ontario
 Ontario Hydro